Куба принимала участие в Летних Олимпийских играх 1964 года в Токио (Япония) в двенадцатый раз за свою историю, и завоевала одну серебряную медаль.

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1964 год на Кубе
Страны на летних Олимпийских играх 1964 года